

Geografia
Utting – census-designated place dell'Arizona, Stati Uniti d'America
 Utting am Ammersee – comune della Baviera, Germania

Altro
 4469 Utting – asteroide della fascia principale
 Michael Utting – calciatore neozelandese